Vägen hem kan syfta på:
Vägen hem (album) – (1989) av dansbandet Wizex.
Vägen hem (1989) – film av Colin Nutley
Vägen hem (1999) – film av Zhang Yimou
Vägen hem (2009) – film av Karin Swärd om Knutbyförsamlingen.